Bhawanipur peut faire référence à :
 Bhawanipur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa ;
 Bhawanipur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sarlahi ;
 Bhawanipur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Siraha.